Acústica es un álbum en directo del grupo de rock ruso, Zveri de 2009. En este álbum, Acústica, Zveri presenta las viejas canciones con un nuevo sonido.

Lista de canciones. 

Ya S Toboi (Я с тобой)
Dlya tebya (Для тебя)
(Камикадзе)
(Маленькая "с")
Prosto Takaya Silʹnaya Lyubovʹ (Просто такая сильная любовь)
120
Vse Chto Tebya kasaet·sya (Все что тебя касается)
(Микки)
(Пингвины)
(Дальше)
(Дельфины)
(Говори)
Napitki Pokrepche (Напитки покрепче)
Roma, Izvini (Рома, извини)
(Танцуй)
Yuzhnaya nochʹ(Южная ночь)
(Весна)
Dozhdi Pistolety(Дожди Пистолеты)
Do skoroĭ vstrechi (До скорой встречи)
Bryunetki i Blondinki(Брюнетки и Блондинки)

Enlaces externos
Álbum (en ruso)
 Pequeño resumen del álbum  (En ruso)

Álbumes de Zveri
Álbumes de 2009